Bostanci kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Bostançı, ort, Khachmaz Rayon,

Turkiet 

 Bostancı, ort, Şırnak, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar